Municipio Nuovo – edificio di Hannover
Municipio Nuovo – edificio di Lipsia
Municipio Nuovo – edificio di Monaco di Baviera
Municipio Nuovo – edificio di Wiesbaden